Петропа́вловський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Бородуліхинського району Абайської області Казахстану. Адміністративний центр — село Петропавловка.

Населення — 1343 особи (2009; 1481 в 1999, 2055 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Петропавловська сільська рада (села Воскресеновка, Ізатулла, Міщанка, Петропавловка) колишнього Жанасемейського району. Село Воскресеновка було ліквідоване 2018 року.

Село Міщанка було ліквідовано 2019 року.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Бородуліхинського району